Sunesen est un patronyme danois, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anders Sunesen (mort en 1228), archevêque danois de Lund ;
 Gitte Sunesen (née en 1971), handballeuse danoise ;
  (mort en 1214), évêque danois de Roskilde ;
  (née en 1977), cavalière handisport danoise.

Notes et références